Chalarodendron är ett släkte av svampar. Chalarodendron ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chalarodendron